Жюль Эра (полное имя — Жюль Эра-Эгли, , 1 февраля 1905, Лон — 1997) — швейцарский шахматист. Чемпион Швейцарии 1942 г. (совместно с М. Кристоффелем). В составе сборной Швейцарии участник международных матчей с командами Франции, Югославии, Аргентины, Италии, ФРГ. Участник международного турнира в Цюрихе (1952 г.).

В 1999 г. в память о Ж. Эра в Цюрихе был проведен командный турнир, в котором победила сборная Германии (1-я доска — К. Лутц), опередившая на 3 очка сборную Швейцарии (1-я доска — В. Л. Корчной).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Эра  в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Эра  на сайте 365Chess

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Шаффхаузене